Кајлуа има више значења:
 Кајлуа
 Кајлуа (округ Хаваји)
 Кајлуа (округ Хонолулу)